Подийи<ref>Путешествие по Чехии — от Подийи в Силезию  на сайте cz-guide.ru</ref> или Подыйи () — один из четырёх национальных парков (самый маленький) Чехии, расположен в районе Зноймо, Южноморавский край.

 География 
Подийи расположен в южной части страны и с юга граничит с национальным парком Тайяталь, находящимся в соседней стране, Австрии, таким образом они, согласно некоторым источникам, образуют  Подийи-ТайятальNárodní park Podyjí  на сайте ceskatelevize.cz</ref>.
«Сердцем» парка является глубокая долина реки Дие, которая, сильно извиваясь, имеет на территории парка длину 40 километров, хотя максимальная длина парка по прямой составляет 15 километров. Площадь парка составляет 63 км², из которых 83 % — леса́, буферная зона занимает 29 км²Czech Republic Doing Business for Everyone Guide — Practical Information and Contacts  (2012) стр. 23, ISBN 978-1-4387-7197-7. Перепад высот в парке — от 207 до 536 метров над уровнем моряМарк Ди Дюка. Czech Republic: The Bradt Travel Guide  (2006) стр. 275, ISBN 978-1-84162-150-0.

 История 
Статус «природоохранная территория» был присвоен этой местности в 1978 году. 1 июля 1991 года статус был изменён на более строгий «национальный парк». В 2011 году Чешским телевидением о парке был снят фильм. В 2014 году компания Znovín Znojmo, владеющая 70 % виноградника , который находится на территории парка, подала заявку на включение Подийи в список Всемирного наследия. Процесс рассмотрения заявки может занять до десяти летŠobes — ráj vinařství vyjel na trať směr seznam UNESCO  на сайте ceskatelevize.cz, 6 мая 2014.

 Флора и фауна 
В парке насчитывается 77 видов растений, в том числе 18 видов орхидей. Обитают 152 вида птиц, в связи с чем BirdLife International присвоила Подийи критерий C6<ref>CZ033 — Podyji  на сайте birdlife.org. Описано 65 видов млекопитающих, 7 видов рептилий (в том числе три вида змей), 32 вида рыб, 12 видов бабочек. В 2014 году в Подийи впервые были замечены суслики — биологи насчитали около 30 нор. Эти грызуны в Чехии достаточно редки, так как исторически истреблялись фермерами, которые считали их вредителями сельхозугодий.

 Достопримечательности 
 
  — построен в 1780 году
 
  — один из самых старых и известных виноградников () страны, площадь — 12 гектаров. В 2007—2014 годах Шобес стал предметом крупного судебного разбирательства: несколько физических и юридических лиц пытались доказать, что этот виноградник является их собственностьюВойцех Смола. Vinice Šobes, kterou soud přiřkl Znovínu, chystá rekonstrukci  на сайте brno.idnes.cz, 21 апреля 2009Илона Пергрова. Národní park Podyjí zpřístupní Šobes i vřesoviště. Po schválení novely zákona  на сайте znojemsky.denik.cz, 17 августа 2014.
  — площадь 45 гектаров, объём 4,29 млн м³
 Замок Вранов-над-Дийи — построен около 1100 года

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт парка
  на сайте jizni-morava.cz''

Появились в 1970-е годы в Чехословакии
Южноморавский край
Национальные парки Чехии
1978 год в Чехословакии